L'article  de la Constitution peut désigner :
 l'article 16 de la Constitution belge ;
 l'article 16 de la Constitution de la Cinquième République française ;
 l'article 16 de la Constitution tunisienne de 2014.